Leila Hatami (, født 1 oktober 1972 i Teheran, er en Iransk skuespiller. Hun er datter af instruktør Ali Hatami og skuespillerinde Zari Khoshkam, og hun er gift med skuespiller Ali Mosaffa.

Filmografi

Eksterne henvisninger

 

Skuespillere fra Iran
Personer fra Teheran